Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Blyth:
 Le HMS Blyth (J15) est un dragueur de mines de classe Bangor lancé le 2 septembre 1940, mis en réserve en 1946 et vendu en 1948. Il a été rebaptisé Radbourne et a servi de ferry jusqu'à sa dissolution en novembre 1952.
 Le HMS Blyth (M111) est le onzième chasseur de mines de la classe Sandown, lancé en 2000 et actuellement en service.

Références